Las Rosas kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Villa Las Rosas, ort, Córdoba, 
 Las Rosas (kommunhuvudort), Santa Fe,

Mexiko 

 Las Rosas, Delstaten Mexiko, 
 Las Rosas (kommun), Chiapas, 
 Las Rosas, Michoacán de Ocampo, 
 Las Rosas, Tuzantán, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar